El término asistente puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

a un asistente de dirección, un ayudante del director de cine o de televisión;
a un asistente personal: alguien que asiste en la realización de las tareas diarias personales o dentro de una organización;
 a un asistente de vuelo, un auxiliar de vuelo o sobrecargo (antes, en femenino, se llamaba azafata);
 en los ejércitos de algunos países, a un asistente, el rango de un oficial o suboficial con funciones similares a las de un ayudante de campo;
 en el Antiguo Régimen, al Asistente de Sevilla, el jefe del ayuntamiento de esta ciudad, con amplias competencias y jurisdicción sobre un territorio —la asistencia— que comprendía otros muchos municipios; es un cargo análogo al de corregidor, y en el siglo XIX se sustituyó por el de alcalde;
 a los árbitros asistentes, las personas encargadas de asistir a un árbitro en un partido de fútbol;
 a un asistente de aparcamiento, en los sistemas que facilitan el aparcamiento o estacionamiento de un vehículo;
 a un asistente digital personal, un PDA, una computadora de bolsillo;
 a un asistente virtual, un personaje conversacional, generado como programa informático;
 a una edecán, una persona (generalmente, una mujer joven) que acompaña a quienes asisten a eventos sociales tipo convenciones, congresos, exposiciones, venta de productos comerciales y que suele promover los productos o eventos.